

Toponymes 

Barberino di Mugello, commune italienne de Toscane.
Barberino Val d'Elsa, commune italienne de Toscane.

Patronymes 

 Andrea da Barberino (vers 1370-vers 1432), poète italien.
 Maestro di Barberino , peintre italien.
 Jacopo de' Barbari ou Jacopo di Barberino (1445-1516), peintre italien.
 Francesco da Barberino (1264-1348), poète italien.

Patronyme italien